Název Veliš může označovat více míst:
 Veliš (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Veliš (429 m n. m.) – vrch u Jičína
 Veliš (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Veliš (hrad) – zřícenina hradu nedaleko obce Veliš v okrese Jičín

Externí odkazy